Waterson ist der Familienname folgender Personen:

 Chic Waterson (1924–1997), britischer Kameramann
 Edward Waterson († 1594), englischer katholischer Priester und Märtyrer
 Michelle Waterson (* 1986), US-amerikanische Mixed-Martial-Arts-Kämpferin und Fotomodel
 Mike Waterson (1941–2011), britischer Folksänger
 Norma Waterson (1939–2022), britische Folksängerin
 Sidney Frank Waterson (1896–1976), südafrikanischer Diplomat und Politiker